Marmier ist der Familienname folgender Personen:

 Lionel de Marmier (1897–1944), französischer Flieger, Brigadegeneral und Autorennfahrer
 Louis-Auguste Marmier (1841–1894), Schweizer Politiker
 Pierre Marmier (* 1922), Schweizer Physiker
 Xavier Marmier (1809–1892), französischer Schriftsteller